Grădinari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Grădinari (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Grădinari (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Grădinari (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Grădinari (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Grădinari (Iași), Dorf im Kreis Iași